Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Roger Federer ha vinto in finale 5–7, 7–5, 7–6(5), contro Ivan Ljubičić.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Guillermo Coria (secondo turno)
  Tim Henman (quarti)
  David Nalbandian (primo turno)

 Joachim Johansson (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (quarti)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Feliciano López (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2005
ATP Tour 2005